Photios ist der Name folgender Personen:

 Photios I. (um 820–891), Patriarch von Konstantinopel
 Photios II. (1874–1935), Patriarch von Konstantinopel
 Photios (Stiefsohn des Belisar) (fl. 6. Jahrhundert), byzantinischer Militär, Diplomat, Mönch und schließlich Abt des Nea-Klosters in Jerusalem.